The Call to Arms – cortometraggio del 1902 diretto da Cecil M. Hepworth
 The Call to Arms – cortometraggio del 1910 diretto da D.W. Griffith
 Her Country's Call (o The Call to Arms) – film del 1917 diretto da Lloyd Ingraham